Сказочный патруль:
 «Сказочный патруль» — российский анимационный мультсериал для детей, созданный студией «Паровоз», первая серия вышла в 2016 году.
 «Сказочный патруль. Хроники чудес» — спин-офф мультсериала «Сказочный патруль», первая серия вышла в 2019 году.